Денис Уилям Куейд () е американски актьор.

Биография 
Роден на 9 април 1954 г. в Хюстън, Тексас. Куейд се жени за актрисата Мег Райън през 1991, но през 2001 г. се развежда с нея. Те имат едно дете, Джак Хенри, роден на 24 април 1992 г. През 2004 г. Куейд се жени за брокера на недвижимо имущество Кимбърли Бафингтън. От 1978 до 1983 г. е женен за актрисата П. Дж. Соулс.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Родени в Хюстън